Aphaenogaster fulva azteca é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

fulva azteca
Espécies descritas em 1947